Роман Лукнар (род.1 июня 1965 года, Братислава, Чехословакия) — словацкий актёр.

Биография 
Первый актёрский опыт приобрёл на театральных подмостках. В 1987 году окончил Братиславскую Высшую школу исполнительского искусства (специальность — актёрское мастерство). Работал в Трнавском театре для детей и молодежи и театре Асторка Корзо ‘90. С 1991 года живёт и работает в Испании. Жена — Лола, сыновья — Лайко и Янко. Участвовал во многих словацких, чешских, испанских и венгерских постановках, телевизионных и художественных фильмах. В 1996 году за исполнение главной мужской роли Якуба в фильме Сад был номинирован на Чешского Льва.

Фильмография 
 1985 — Повозка, полная боли (солдат)
 1987 — Правила круга (Вашек Гадраба)
 1988 — Štek (Švárny)
 1989 — Тропа через Дунай (Виктор Леса)
 1990 — Полёт асфальтового голубя (Здено)
 1994 — Страстный поцелуй (Лайко)
 1995 — Сад (Якуб)
 1996 — A tiro limpio, режиссёр Хесус Мора, Испания (Пикас)
 1996 — Mалена — это название танго, режиссёр Херардо Эрреро</span>, Испания (Христо)
 1996 — Mеньше, чем ночь, режиссёр Эрнесто Тельерия, Испания (Зарко)
 1998 — Завидный жених, режиссёр Хесус Дельгадо, Испания 
 2000 — Ядвигина подушечка (Jadviga párnája), режиссёр Кристина Деак, Венгрия (Франци)
 2002 — Воины / Warriors, режиссёр Даниэль Кальпарсоро, Испания
 2002 — Злоба / Rancour (Zloba), режиссёр Мигель Альбадехо, Испания (Роман)
 2003 — Болгарские женихи / Bulgarian Lovers, режиссёр Элой де ла Иглесия, Испания (Симеон)
 2003 — Кровные связи (Владо)
 2004 — Душа, как икра (Петр)
 2004 — На два слога назад
 2006 — Kráska v nesnázích
 2007 — Медвежонок (Роман)
 2008 — Братья Карамазовы
 2008 — Медвежонок 
 2009 — Покой в душе
 2009 — Танго с комарами 
 2009 — Несдержанное обещание 
 2009 — Если бы да кабы
 2009 — Радио
 2009 — 2015 — Панельный дом (Душан Янчо)
 2011 — Бабло
 2011 — Лидице
 2013 — Кандидат
 2015 — Кукушка (сериал)
 2016 — Бурное вино (Милан Фиала)

Примечания 

Персоналии:Братислава
Актёры кинематографа Чехии